Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 6200 pkt. (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2016 do 23 lipca 2017).

Wyniki

Bieg na 100 m przez płotki 
Wyniki:

Skok wzwyż 
Wyniki:

Pchnięcie kulą 
Wyniki:

Bieg na 200 metrów 
Wyniki:

Skok w dal 
Wyniki:

Rzut oszczepem 
Wyniki:

Bieg na 800 metrów 
Wyniki:

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Siedmiobój kobiet